Die Primera División 2012/13 (offiziell Liga BBVA) war die 82. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 18. August 2012 und endete am 1. Juni 2013.

Am 5. Spieltag musste die Partie Rayo Vallecano und Real Madrid abgesagt werden, weil Unbekannte mehrere Stromkabel zerschnitten hatten. Das angesetzte Spiel wurde 30 Minuten nach der vorgesehenen Anstoßzeit abgesagt, da das Stadion nicht ausreichend beleuchtet werden konnte. Die Eingänge zum Stadion wurden deshalb nicht geöffnet. Die Begegnung wurde daher auf den 24. September 2012 verschoben.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 32-fache Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister war der FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind Deportivo La Coruña, Celta Vigo und Real Valladolid.

Teilnehmer 
In der Saison 2012/13 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Real Madrid – UEFA Champions League
 3. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 4. – Real Sociedad – UEFA Champions League, Qualifikation
 5. – FC Valencia – UEFA Europa League, Gruppenphase
 7. – Betis Sevilla – UEFA Europa League, Play-Off Runde
 9. – FC Sevilla – UEFA Europa League, Dritte Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – RCD Mallorca
 19. – Deportivo La Coruña
 20. – Real Saragossa

Aufsteiger in die Primera División
 FC Elche
 FC Villarreal
 UD Almería

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Zamora-Trophäe 
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.

Weblinks 

 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2012/13 laliga.es

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13